Reginald est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Variantes 
 français :
 en Rayn- : , , Raynalt, 
 en Ren- : Renald, Renalde, , Renaut, Renout (prénom du Moyen Âge)
 en Reyn- : Reynal, , Reynalt, , Reynault, Reyneau, Reyneaud
 
 allemand : Reginald, , Reinold
 anglais : Reynalds, , , 
 hypocoristiques anglophones : 
 de Reginald : Reg, Reggie
 de Ronald : , Roni, Ronie, Ronnie, Ronny et Rony
 espagnol : , Reynaldo, 
 italien : , Rinaldino
 langues scandinaves : Rǫgnvaldr, Ragnvaldr, Ragnvaldur
 lituanien : Renaldas, Ronaldas
 néerlandais : Renout
 portugais : Renaldo, , Reynaldo, , Ronaldino

Prénom 
Reginald est un prénom anglais notamment porté par :
 Reginald Arnold (1924-2017), coureur cycliste australien ;
 Reginald Arthur (1871-1934), peintre britannique ;
 Reginald Arvizu (1969-), musicien américain de metal ;
 Reginald Maurice Ball (1941-2013), plus connu comme Reg Presley, auteur-compositeur-interprète anglais ;
 George Reginald Balleine (1873–1966), religieux, historien et écrivain jersiais ;
 Reginald Baker (1884-1953), athlète, et acteur australien ;
 Reginald Barker (1886-1945), réalisateur américain d'origine canadienne ;
 Reginald Barlow (1866-1943), acteur américain ;
 Reginald Beck (1902-1992), monteur britannique ;
 Reginald Beckwith (1908-1965), acteur britannique ;
 Réginald Bernard († av. 1209), prévôt de l'abbaye Saint-Martin de Vertou de 1186 à 1208.
 Reginald Bibby (1943-), sociologue, religiologue et essayiste canadien ;
 Reginald Waldie Blinker, connu comme Regi Blinker (1969-), footballeur néerlandais ;
 Reginald Blomfield (1856-1942), architecte britannique, concepteur de jardins ;
 Reginald Brett (1852-1930), aristocrate, homme politique et historien britannique ;
 Reginald Brooks-King (1861-1938), archer britannique ;
 Cecil Reginald Burch (1901-1983), physicien et ingénieur en optique anglais ;
 Reginald Calvert (1928-1966), musicien et agent artistique britannique ;
 Reginald Campbell (1894-1950), écrivain britannique ;
 Reginald Campbell Thompson (1876-1941), archéologue et assyriologue britannique ;
 Frank Reginald Carey (1912-2004) pilote de chasse britannique ;
 Reginald George Cavell (1894-1967), diplomate canadien ;
 Reginald Crawford (?-1307), chevalier écossais ;
 Reginald de Durham (), moine bénédictin et hagiographe anglais ;
 Reginald de Windt (1983-), judoka de Curaçao ;
 Reginald Aldworth Daly (1871-1957), géologue canadien ;
 Reginald Davani (1980-), footballeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Reginald Delargey (1914-1979), cardinal et archevêque neo-zélandais ;
 Reginald Denny (1891-1967), acteur britannique ;
 Reginald Doherty (1872-1910), joueur de tennis britannique ;
 Reginald Douglas (1977-), coureur cycliste christophien
 Reginald Engelbach (1888-1946), archéologue et égyptologue britannique ;
 Hubert Reginald Evans (1892-1986), auteur canadien ; 
 Reginald Fessenden (1866-1932), inventeur canadien en radiophonie ;
 Reginald Fielding (1909-1983), coureur cycliste canadien ;
 Reginald FitzUrse (entre 1173 et 1175), un des quatre chevaliers assassins de l’archevêque de Cantorbéry Thomas Becket ;
 Reginald Eskine Foster, connu comme Tip Foster (1878-1914), joueur de cricket et footballeur anglais ;
 Reginald Foster (1940-), prêtre et latiniste américain ;
 Reginald Erskine Foster, connu comme Tip Foster (1878-1914), joueur de cricket et footballeur anglais ;
 Reginald Fox (1899-1953), opérateur radio et diplomate britannique ;
 Edward Reginald Frampton (1872-1923), peintre britannique ;
 Reginald Gardiner (1903-1980), acteur britannique ;
 Reginald Ruggles Gates (1882-1962), botaniste, généticien anthropologue canadien ;
 Reginald Goodall (1901-1990), chef d'orchestre anglais ;
 Reginald Charles Grant (mort en 1931), baron de Longueuil, aristocrate de la Nouvelle-France ;
 Reginald Gray (1930-2013), portraitiste irlandais ;
 Reginald Grey (ca. 1362-1440), noble anglais des Marches galloises ;
 Reginald Heber (1783-1826), ecclésiastique anglican, voyageur et homme de lettres anglais ;
 Reginald Hill (1936-2012), romancier et nouvelliste britannique ;
 Reginald Holmes (), peintre canadien ;
 Reginald Hoskins (1871-1942), officier supérieur de l’armée britannique ;
  Reginald Hudlin (1961-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Reginald Martinez Jackson, connu comme Reggie Jackson (1946-), joueur américain de baseball ;
 Reginald Jagers III (1994-), athlète américain du lancer du disque ;
 Reginald James (1891-1964), physicien et explorateur britannique ;
 Reginald Victor Jones (1911-1997), physicien et scientifique du renseignement militaire britannique ;
 Reginald Johnston (1874-1938), diplomate, gouverneur de Weihaiwei en Chine, et précepteur de l'empereur Puyi ;
 Reginald Kell (1906-1981), clarinettiste anglais ;
 Reginald Kenneth Dwight, connu comme Elton John (1947-), chanteur, pianiste et compositeur britannique ;
 Reginald Kernan (1914-1983), acteur américain ;
 Reginald Koettlitz (1860-1916), médecin britannique ;
 Reginald Kray (1933-2000), gangster britannique ;
 Reginald Frederick Lawrence (1897-1987), arachnologiste sud-africain ;
 Reginald Leafe (1914-2001), arbitre anglais de football ;
 Reginald Lund, arbitre néo-zélandais de football ;
 Reginald MacDonald (1934-), homme politique canadien ;
 Wallace Reginald McDonald (1876-1946), marchand et homme québécois ;
 Reginald McKenna (1863-1943), banquier et homme politique britannique ;
 Caleb Reginald McLaughlin (2001-), acteur américain ;
 
 Reginald Martin (1887-1981), joueur britannique de crosse ;
 Reginald Maudling (1917-1979), homme politique britannique ;
 Reginald Wayne Miller, connu comme Reggie Miller (1965-), joueur américain de basket-ball;
 Reginald Mills (1912-1990), monteur et réalisateur anglais ;
 Reginald Mitchell (1895-1937), ingénieur aéronautique et designer industriel britannique ;
 Reginald Ernest Moreau (1897-1970), ornithologue amateur britannique ;
 Reginald Morrison (-), joueur de rugby écossais ;
 Geoffrey Reginald Gilchrist Mure (1893-1979), philosophe britannique ;
 Walter Reginald Brook Oliver (1883-1957), botaniste et ornithologue australo-néo-zélandais ;
 Reginald John Marsden Parker (1881-1948), lieutenant-gouverneur et homme politique canadien ;
 Reginald Palmer (1923-2016), homme politique gouverneur général grenadien ;
 Reginald Pinney (1863-1943), général britannique ;
 Reginald Innes Pocock (1863-1947), zoologiste britannique ;
 Reginald Pole (1500-1558), archevêque et cardinal anglais ;
 Reginald Lane Poole (1857-281939), historien britannique ;
 Reginald Pridmore (1886-1918), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Reginald Punnett (1875-1967), généticien britannique ;
 Reginald Revans (1907-2003), professeur, administrateur et consultant britannique ;
 Reginald Robinson Lee (1866-1913), marin britannique, survivant du naufrage du Titanic ;
 Reginald Rose (1920-2002), écrivain, dramaturge et scénariste américain ;
 Reginald Sackville (1817-1896), ecclésiastique et propriétaire foncier britannique ;
 Reginald Scot (ca. 1538-1599), écrivain anglais ;
 Francis Reginald Scott (1899-1985), poète, professeur et juriste québécois ;
 Reginald Sheffield (1901-1957), acteur anglais ;
 Reginald Sheffield (1946-), propriétaire foncier et aristocrate britannique ;
 Reginald Skelton (1872-1956), explorateur polaire, ingénieur et photographe ;
 Reginald Smith (1903-1963), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Reginald Sprigg (1919-1994), géologue, paléontologue et défenseur de l'environnement australien ;
 Reginald Edward Stubbs (1876-1947), administrateur colonial britannique ;
 Reginald Tyrwhitt (1870-1951), officier de la Royal Navy britannique ;
 Reginald Warneford (1891-1915), aviateur du Royal Naval Air Service ;
 Reginald Courtenay Welch (1851-1939), footballeur anglais ;
 Reginald Howard Wilenski (1887-1975), critique d'art, historien peintre ;
 Francis Reginald Wingate (1861-1953), général britannique et gouverneur en Afrique ;
 Reginald H. Wyer (1901-1970), directeur de la photographie britannique ;

Pseudonyme 
 Reginald Le Borg, de son vrai nom Reginald Grobel (1902-1989), réalisateur et scénariste austro-américain.
 Reginald Bretnor, de son vrai nom Alfred Reginald Kahn (1911-1992), écrivain  de science-fiction américain ;

Personnage de fiction 
 Reginald Barclay, lieutenant, personnage de fiction dans l'univers de science-fiction de Star Trek ;
 Reginald Bull, personnage de la série allemande de science-fiction Perry Rhodan ;
 Reginald Mantle, connu comme Reggie Mantle, personnage de la série de bandes-dessinées Archie Comics.

Divers 
 Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, bibliothèque publique de la ville de Mont-Royal au Québec, Canada.

Références 

Prénom anglais